Красногорское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского района Тверской области.
На территории поселения находятся 28 населенных пунктов. Административный центр поселения — село Красная Гора.
Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Красногорского сельского округа.

Географические данные 
 Общая площадь: 246,5 км².
 Нахождение: западная часть Калининского района.
 Граничит:
 на севере — с Заволжским СП,
 на северо-востоке — с Никулинским СП,
 на юго-востоке — с Верхневолжским СП,
 на западе — со Старицким районом, Емельяновское СП, Архангельское СП и Васильевское СП.

Главные реки — Волга (по северной границе), Тьмака.

Транспорт 
Поселение пересекает автодорога 28К-0576 «Тверь—Ржев» (Старицкое шоссе).

Экономика 
Основные хозяйства: СПК «Крестьянин» и СПК «Большевик».

Население 
На 01.01.2010 — 2056 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

История 
В 1940-50-е годы на территории поселения существовали Борисовский, Моркино-Городищенский и Некрасовский сельсоветы Калининского района и Афанасьевский и Бакунинский сельсоветы Емельяновского района Калининской области.

Известные люди 
 Белова, Валентина Егоровна — Герой Социалистического труда (1960), свинарка совхоза «Большевик».
 Бабичев, Владимир Иванович — глава города Твери (2005—2012), уроженец д.Колталово

Достопримечательности 
Церковь Воскресения (1804 год) — с. Красная Гора (Воскресенское-Собакино) — архитектурный ансамбль регионального значения.

В 1933 году на Волге в районе деревень Путилово и Моркино Городище снимался фильм «Чапаев».

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калининского района Тверской области